Der Hessische Tischtennis-Verband (HTTV) ist der Zusammenschluss der Tischtennis-Vereine in Hessen. Er ist nach Anzahl der Mitglieder der viertgrößte Landesverband im Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB). Die Geschäftsstelle befindet sich in Pohlheim (in der Nähe von Gießen).
Als Abkürzung wird neben HTTV auch HeTTV (zur Unterscheidung mit dem Hamburger Verband) verwendet.

Im Jahr 2000 waren ihm etwa 1.122 Vereine mit etwa 85.781 Aktiven angeschlossen. Der Verband ist aufgeteilt in die vier Bezirke Nord, Mitte, West und Süd mit insgesamt 23 Kreisen.

Das amtliche Organ des HTTV ist die Zeitschrift plopp.

Geschichte 
Der HTTV wurde am 2. März 1946 gegründet, am 1. April 1946 wurde die offizielle Satzung verabschiedet. Zu den Gründern gehörten Hermann Lutz (Darmstadt), Peter Bunn (Weiterstadt), Fritz Hafner (Frankfurt), Franz Hänzli (Frankfurt), Jean Ziegler (Frankfurt), Ludwig Oberlies (Frankfurt), Heinz Fuß (Frankfurt, * 6. August 1914) und Heinrich Kappes (Darmstadt, * 25. Oktober 1919).

Folgende Funktionäre führten den HTTV als 1. Vorsitzender:
 Hermann Lutz  (März 1946–Januar 1947)
 Peter Bunn (1947–1951, * 22. April 1922)
 Heinz Böddicker (Grün-Weiß Kassel) (1951–1955)
 Wolfgang Uhl (TTC Kronberg) (1955–1958)
 Karl Lortz (Neu-Isenburg) (1958–1964)
 Gunter Koslowski (Unterliederbach) (1964–Juni 1970, * 16. November 1923)
 Helmut Cronau (Juni 1970–1972, * 23. Juli 1934)
 Hans-Joachim Waßmann (Wiesbaden) (1972–1978, * 6. Juli 1929 in Breslau)
 Werner Haupt (1978–1979)
 Dieter Wedekind (1979–1997)
 Anke Schreiber (1997–2003)
 Norbert Englisch (* 2. Oktober 1950) (2003–Juli 2016)
 Andreas Hain (seit November 2016 kommissarisch)

1984 wurden erstmals Hessische Mannschaftsmeisterschaften der Senioren durchgeführt. Es siegte bei den Herren TTC Mörfelden (Erich Arndt, Rudi Leskomics, Horst Hiebsch, Thomas Dammel) und bei den Damen SKG Frankfurt (Fischer, Zurth).

Mitgliederentwicklung

Ehrenmitglieder 
 Heinrich Kappes (Darmstadt)
 Hans Müller (1991)
 Herrmann Poppenhäger (1991, bis dahin Vizepräsident)
 Helmut Eisenhauer (Bensheim) (1997)
 Hilmar Komorowski (2016)

Landesmeisterschaften von Hessen 
In den Einzelwettbewerben gab es bisher folgende Sieger:

Literatur 
 Heinrich Sippel: Ich seh die Welt mit meinen Augen, Zeitschrift DTS 1971/6, Seite 14
 25 Jahre Hessischer Tischtennis-Verband, Zeitschrift DTS 1971/20, Seite 30–31
 E.Eichler/Jochen Schindler: Lebendiger Teil des hessischen Gesamtsports, Zeitschrift DTS, 1986/4 Seite 4 (dts regional/Südwest)

Weblinks 
 Webseite des HTTV

Einzelnachweise 

Tischtennisverband
Regionaler Sportverband (Hessen)
Sportverband (Hessen)
Sport (Landkreis Gießen)
Pohlheim
Tischtennis (Deutschland)
Gegründet 1946